Emil Ábrányi ist der Name folgender Personen:

* Emil Ábrányi (Schriftsteller) (1851–1920), ungarischer Schriftsteller, Journalist und Opernlibrettist
 Emil Ábrányi (Komponist) (1882–1970), ungarischer Komponist und Dirigent